Forbidden (Interdit en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 

 Forbidden, film américain réalisé par Phillips Smalley et Lois Weber, sorti en 1919 ;
 Forbidden, titre original du film américain réalisé par Frank Capra, sorti en France sous le titre Amour défendu en 1932 ;
 Forbidden, titre original du film américain réalisé par Rudolph Maté, sorti en France sous le titre Double Filature en 1953 ;
 Forbidden, film américain réalisé par Robert Kubilos, sorti en 2002 ;

Musique 
 Forbidden, groupe de thrash metal de San Francisco ;
 Forbidden, un album du groupe de heavy metal britannique Black Sabbath.